Urraca puede referirse a las siguientes aves:

 Pica pica, ave de la familia Corvidae también conocida como kenku, picaza o marica.
 Otros miembros del género Pica.
 Cyanocorax chrysops, ave de la familia Corvidae también conocida como urraca de cresta alborotada o suso.
 Otros miembros del género Cyanocorax.
 Varias especies del género Aphelocoma.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes mujeres:

 Urraca (m.Oviedo, 861), esposa del rey RamiroI de Asturias.
 Urraca (m.870), segunda esposa de García Íñiguez de Pamplona.
 Urraca (m.después de 925), probablemente del linaje de los Banu Qasi, esposa del rey FruelaII de León.
 Urraca Garcés (c.940-¿?), hija de García SánchezI de Pamplona y de Andregoto Galíndez, segunda mujer de Fernán González, conde de Castilla. Viuda, volvió a casar con Guillermo Sánchez, duque de Gascuña y conde de Burdeos.
 Urraca Sánchez (reina de León) (m.956), hija de Sancho GarcésI de Pamplona y Toda Aznar y segunda esposa de RamiroII de León.
 Urraca Fernández (m.1007), hija del conde de Castilla Fernán González. Casó en tres ocasiones: con OrdoñoIII de León, OrdoñoIV de León y Sancho GarcésII de Pamplona.
 Urraca Garcés (reina de León) (m.después de agosto de 1031), hija de García SánchezII de Pamplona y esposa del rey AlfonsoV de León.
 Urraca García (o de Covarrubias, m.1038), hija de García Fernández, conde de Castilla, y de Ava de Ribagorza.
Urraca Gómez (m.c.1039), hija del conde Gómez Díaz y esposa de Sancho García, conde de Castilla.
 Urraca Sánchez (m.1041), hija de Sancho García, conde de Castilla, y Urraca Gómez.
 Urraca de Zamora (c.1033-1101), hija de FernandoI de León y de Sancha de León.
 Urraca I de León (c.1080-Saldaña, 1126), hija de AlfonsoVI de León y de Constanza de Borgoña.
 Urraca Garcés (m.1108), hija de García SánchezIII de Pamplona y esposa del conde García Ordóñez.
 Urraca la Asturiana (m.1163), hija bastarda de AlfonsoVII de León y de Gontrodo Pérez y esposa del rey García Ramírez de Pamplona.
 Urraca de Portugal (1148-1188), hija de AlfonsoI de Portugal y de Mafalda de Saboya y primera esposa de FernandoII de León.
 Urraca López de Haro (c.1160-c.1224), hija de Lope DíazI de Haro, señor de Vizcaya, y tercera esposa de FernandoII de León.
 Urraca de Castilla (reina de Portugal) (c.1186-Coímbra, 1220), hija de AlfonsoVIII de Castilla y de Leonor Plantagenet, esposa de AlfonsoII de Portugal.
 Urraca Díaz de Haro (c.1192-1263), hija de Diego LópezII de Haro y Toda Pérez de Azagra.
 Urraca Alfonso de León (c.1197-1244/1258), hija ilegítima del rey AlfonsoIX de León.
 Urraca Alfonso de León (n. 1228) (1228-d.1252), hija de AlfonsoIX de León y de Teresa Gil de Soberosa.
 Urraca Pastor (1907-1984), dirigente carlista española.

También, puede referirse a los siguientes personajes ficticios:

 Doña Urraca, personaje de historieta creado por Jorge para Editorial Bruguera.
 Urraca, personaje creado por John Byrne para DC Comics.

Además, puede hacer referencia a:

 Ediciones de la Urraca, publicación argentina satírica muy popular, que existió de 1974 a 2001, creada por Andrés Cascioli.
 Urraca Club de Fútbol, equipo de fútbol de Posada de Llanes (España).

Enlaces externos